Die Club Megasaray Open I 2021 waren ein Tennisturnier, das vom 25. bis 31. Januar 2021 in Antalya stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2021 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 124 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 121 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 107 kB)

ATP Challenger Tour 2021
Tennisturnier in Antalya